Khmer kan syfta på:
 Khmer (språk) –  ett mon-khmerspråk som talas främst i Kambodja
 Khmerisk skrift – används för att skriva khmer, det officiella språket i Kambodja
 Khmerer – ett folkslag i Kambodja med minoriteter i Thailand och Vietnam
 Khmerriket – ett rike som existerade i Sydostasien mellan 800- och 1400-talen
 Khmerrepubliken – en republik i Kambodja mellan 1970 och 1975

Se även
Röda khmererna